Владимир Львович Касатонов (род. 17 июня 1962, Москва, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом с декабря 2019 года, вице-адмирал (12.06.2013). Доктор военных наук (2018).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады и ряда других стран

Биография 
Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище (1977—1979), Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова с золотой медалью (1979—1984), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1990—1991), Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова с отличием (1997—1999), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации с отличием (2006—2008).

Службу проходил на кораблях Северного флота командиром группы управления (1984—1987), зенитно-ракетного дивизиона (1987—1988) ракетно-артиллерийской боевой части (БЧ-2), помощником командира (1988—1990) тяжёлого атомного ракетного крейсера «Киров», старшим помощником командира гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий» (1991—1994), старшим помощником командира (апрель-декабрь 1994) и командиром (декабрь 1994 — сентябрь 1997) эскадренного миноносца «Расторопный», начальником отделения мобилизационного отдела организационно-мобилизационного управления штаба флота (июнь 1999 — март 2000), командиром тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» (март 2000 — июль 2005), начальником штаба (2005—2006) и командиром (2008—2010) 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

С 20 апреля 2010 года — командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

Воинское звание «контр-адмирал» присвоено во время командования кораблём (21.02.2003). Кандидат военных наук (2008). Доктор военных наук (2018) 

В сентябре 2012 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом. С октября 2016 по декабрь 2019 года — начальник Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

Указом Президента Российской Федерации № 602 от 13 декабря 2019 года назначен заместителем Главнокомандующего Военно-морским флотом.

Научная деятельность 

Владимир Львович Касатонов – автор более тридцати научных статей и монографий.  В область научных интересов входят общие основы военной науки; военное строительство; строительство вооружённых сил. В 2022 году издана монография «Новое военное искусство. Книга 1. Теория», в которой рассмотрены направления совершенствования теории военного искусства, как науки. Несмотря на бурное и результативное развитие, до настоящего времени законы военного искусства не формулировались. 

Теория имеет великолепный источник развития – это накопленная с начала веков база знаний о вооружённой борьбе и интуитивно открытые принципы военного искусства. Сознательное и системное применение принципов неизменно приводило великих военачальников к победам. 

На основе глубокого анализа классической системы принципов военного искусства сделан вывод о том, что эти принципы отражают существенные, повторяющиеся взаимосвязи между явлениями. Исследование механизма действия каждого принципа с применением простой модели позволило вскрыть объективный характер зависимостей. 

Главное внимание в книге уделено созданию базовой системы законов, определяющих противоборство двух противников, находящихся в равных условиях. Несмотря на высокий уровень абстрагирования, предложенные законы достоверно объясняют большинство процессов и явлений вооружённой борьбы. 

Книга предназначена для специалистов, изучающих общую теорию военного искусства, а также для широкого круга практиков, интересующихся происхождением и механизмом действия принципов военного искусства. 

«Новое военное искусство. Книга 1. Теория» – М.: РАРАН; СПб.: Первый ИПХ, 2022. – 474с. ISBN 978-5-907439-73-3

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «отвечает за любую морскую операцию российского флота, в том числе в Украине или на ее территории. Поэтому он несет ответственность за активную поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности или безопасности в Украине».

Позднее включён в санкционные списки Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Награды 
 Орден «За военные заслуги» (6.06.2005),
 Орден «За морские заслуги» (2.08.2009),
 Орден Почёта,
 Медали СССР,
 Медали РФ,
 Награды иностранных государств.

Родственные связи 
 Прадед — Касатонов, Афанасий Степанович — полный Георгиевский кавалер;
 Дед — Касатонов, Владимир Афанасьевич (1910—1989) — адмирал флота, Герой Советского Союза;
 Дядя — Касатонов, Игорь Владимирович (род. 1939) — адмирал, первый заместитель Главнокомандующего ВМФ (1992—1999).

Примечания

Ссылки 
 Касатонов Владимир Львович на сайте ЛНВМУ;
 Фото Касатонова В. Л с орденом Почёта.

Владимир Львович
Выпускники Ленинградского Нахимовского военно-морского училища
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Офицеры ВМФ СССР
Доктора военных наук
Участники военной операции России в Сирии
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине